«Двухполосное шоссе» () — американский фильм 1971 года в жанре роуд-муви, снятый режиссёром Монте Хеллманом. Основные роли исполнили музыкант Джеймс Тейлор, барабанщик группы The Beach Boys Деннис Уилсон, Уоррен Оутс и Лори Бёрд.

Журнал Esquire назвал «Двухполосное шоссе» фильмом года в 1971 году и даже полностью опубликовал сценарий в номере за апрель 1971 года. Фильм не имел коммерческого успеха, но со временем превратился в один из культовых роуд-муви. , организатор гонок, известных под названием «Пушечное ядро (гонка)», назвал «Двухполосное шоссе» в качестве источника вдохновения.

В 2012 году фильм был выбран для хранения в Национальном реестре фильмов Библиотеки Конгресса США как «являющийся культурно, исторически или эстетически значимым».

Сюжет 
Двое молодых людей, Водитель и Механик, путешествуют по дорогам Америки на сером Chevrolet 150 1955-го года с сильно форсированным двигателем. Зарабатывают они участием в соревнованиях по дрэг-рейсингу, а по дороге устраивают заезды на деньги со случайными знакомыми. Вскоре к ним присоединяется Девушка, путешествующая автостопом.

В штате Нью-Мексико команда Шевроле пересекается с водителем нового Pontiac GTO 1970 года. На протяжении всего фильма водитель GTO (далее — просто GTO) подбирает попутчиков и пытается произвести на них впечатление, каждый раз рассказывая разные истории о себе и своём Pontiac GTO. Они с командой Шевроле решают заключить пари — тот, кто первым приедет в Вашингтон, получает машину проигравшего. Шевроле и Понтиак движутся на восток, проезжая через небольшие городки в Калифорнии, Аризоне, Нью-Мексико, Оклахоме, Арканзасе и Теннесси, но до Вашингтона так никто и не доберётся.

Проезжая через Мемфис, Водитель и Механик решают принять участие в дрэг-рейсинге, чтобы заработать немного денег. В это время Девушка сбегает от них с GTO. Команда Шевроле пускается в погоню и находит их в придорожном кафе. Девушка отвергает предложение GTO поехать с ним в Чикаго и предложение Водителя насчёт поездки в Колумбус, и в итоге уезжает с незнакомым мотоциклистом, оставив на дороге свой мешок с вещами. GTO уезжает и подбирает очередных попутчиков, двух солдат, которым рассказывает, что выиграл Pontiac GTO, соревнуясь на старом, собственноручно доработанном Шевроле 55-го года.

Фильм заканчивается на взлётной полосе заброшенного аэродрома на востоке Теннесси. Водителю и Механику снова нужны деньги, они принимают участие в очередном заезде. Водитель разгоняется по взлётной полосе, постепенно исчезает звук, затем останавливается изображение, горячая лампа проектора прожигает остановившуюся плёнку.

В ролях

Критика 

Роджер Эберт дал фильму оценку в три из четырёх звёзд и написал следующее:

Что мне понравилось в «Двухполосном шоссе» — это прорвавшееся на поверхность ощущение жизни, особенно в персонаже «GTO» (Уоррен Оутс). Он единственный из всех, чьей ролью является просто быть самим собой, вместо того чтобы служить в качестве инструмента или метафоры. В итоге у нас появляется ощущение, что мы встретили личность.

Критик Винсент Кэнби в статье для Нью-Йорк Таймс писал:

Фильм «Двухполосное шоссе» далёк от идеала (мешает обилие метафор), но он обеспечен тщательно контролируемыми режиссурой, актёрской игрой, операторской работой и музыкой (к счастью, количество музыки было умеренным) опытными, зрелыми кинематографистами.

Со временем фильм стал культовым, его рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 92%.

Примечания

Литература

Ссылки 
  

Фильмы США 1971 года
Фильмы Монте Хеллмана
Фильмы-драмы США
Фильмы о водителях
Фильмы Universal Pictures
Роуд-муви США
Национальный реестр фильмов
Кастом Культура
Фильмы об автомотоспорте
US 66
Фильмы на английском языке